Сегона Дивизио 2000/01 () — первый сезон розыгрыша второго дивизиона Андорры по футболу. В соревновании приняло участие 8 клубов. Первым победителем стал «Лузитанс», получивший право в следующем сезоне играть в чемпионате Андорры. Серебряным и бронзовыми призёрами стали клубы «Депортиво Ла Массана» и «Санта-Колома B». Последнее 8 место заняла команда «Сан-Жулиа B», которая покинула Сегона Дивизио.

Участники 
В дебютном розыгрыше второго дивизиона Андорры приняло участие 8 команд из 5 разных населённых пунктов. Сразу три клуба представляли столицу Андорры. На данный момент 4 из 8 клубов прекратили существование.

Турнирная таблица 
 Статистические данные команд неизвестны

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Андорры 1999/00 на сайте RSSSF 

1999/2000
1999/2000